Samarina (Estland), plaats in Esland
Samarina (Griekenland), plaats in Griekenland